

Geografia 
 Arens de Lledó – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Aragona

Persone 
 Chantal Arens – magistrata francese
 Johann August Arens – architetto classicista tedesco
 Moshe Arens – ingegnere, diplomatico e politico israeliano